Jméno a příjmení Jaroslav Kudrna má více nositelů:
 Jaroslav Kudrna (lední hokejista) (* 1975) – bývalý český lední hokejista
 Jaroslav Kudrna (historik) (1926–1996) – český historik, filozof, jazykovědec a vysokoškolský pedagog